Дрязженка — деревня в Порховском районе Псковской области России, Дубровенская волость
 Дрязженка — река в Порховском районе Псковской области России, приток Шелони